Le qualificazioni del singolare  maschile dell'US Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Marsel İlhan (primo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Karol Beck (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Grega Žemlja (primo turno)
  Adrian Ungur (primo turno)
  David Guez (Turno finale)
  Ričardas Berankis (qualificato)
  Rui Machado (secondo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Stéphane Bohli (secondo turno)
  Martin Fischer (primo turno)
  Ilija Bozoljac (Turno finale)
  Ramón Delgado (secondo turno)
  João Souza (primo turno)

 Josselin Ouanna (secondo turno)
 Carlos Salamanca (primo turno)
 Stefan Koubek (secondo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (Turno finale)
 Robert Kendrick (qualificato)
 Ivan Dodig (qualificato)
 Kei Nishikori (qualificato)
 Kevin Kim (Turno finale)
 Adrian Mannarino (qualificato)
 Conor Niland (secondo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Uladzimir Ihnacik (secondo turno)
 Izak van der Merwe (primo turno)
 Miša Zverev (primo turno)
 Benoît Paire (qualificato)

Qualificati

  Ivan Dodig
  Lukáš Rosol
  Peter Polansky
  Dušan Lojda
  Andreas Haider-Maurer
  Júlio Silva
  Martin Kližan
  Milos Raonic

 Ričardas Berankis
 Ryan Harrison
 Robert Kendrick
 Kei Nishikori
 Adrian Mannarino
 Rik De Voest
 Benoît Paire
 Marc Gicquel

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note 
Tabellone qualificazioni

US Open 2010
ATP World Tour 2010